Santa Teresinha (où Terezinha dans l'orthographie archaïque):

Santa Terezinha est une municipalité de l'État de Bahia
Santa Terezinha est une municipalité de l'État du Mato Grosso
Santa Teresinha est une municipalité de l'État de la Paraïba
Santa Terezinha est une municipalité de l'État du Pernambouc
Santa Terezinha est une municipalité de l'État de Santa Catarina
Santa Terezinha de Goiás est une municipalité de l'État du Goiás
Santa Terezinha de Itaipu est une municipalité du Paraná
Santa Terezinha do Progresso est une municipalité de l'État de Santa Catarina
Santa Terezinha do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

Voir aussi

 Teresina.

Homonymie de toponyme